Аманс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Аманс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Аманс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона